Allardyce ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Allardyce (* 1975), englischer Fußballspieler
 Sam Allardyce (* 1954), englischer Fußballspieler und -trainer
 William Allardyce (1861–1930), britischer Kolonialbeamter und Gouverneur der Fidschi- und Falklandinseln, der Bahamas sowie von Tasmanien und Neufundland

Siehe auch:
 Allardice